El nombre de acontecimiento militar de Toma de Gibraltar puede hacer referencia a:

 Toma de Gibraltar (1309)
 Toma de Gibraltar (1411)
 Toma de Gibraltar (1462)
 Toma de Gibraltar (1467)
 Toma de Gibraltar (1704)